

Geografia

Municipis 
 Hidaka (Saitama)
 Hidaka (Kōchi)
 Hidaka (Wakayama)
 Hidaka (Hokkaidō)

Divisions administratives 
 Subprefectura de Hidaka, Hokkaidō.
 Districte de Hidaka (Hokkaidō)
 Districte de Hidaka (Wakayama)

Accidents geogràfics 
 Monts Hidaka, Hokkaidō.
 Coll de Hidaka, Hokkaidō.